Marie Mejzlíková ist der Name folgender Personen:

* Marie Mejzlíková (Leichtathletin, 1902) (1902–1981), tschechoslowakische Leichtathletin
 Marie Mejzlíková (Leichtathletin, 1903) (1903–1994), tschechoslowakische Leichtathletin